Фокс (, дослівно — лисиця, або ) — прізвище або топонім.

Прізвище 
 Фокс (прізвище)

Топонім 

 Фокс () — затока в Північному Льодовитому океані
 Фокс () — протока в Канаді, між островами Баффінова Земля та Саутгемптон
 Фокс — річка в Канаді, притока Фінлею
 Фокс — півострів на острові Баффінова Земля
 Фокс — річка в США, басейн річки Іллінойс.
 Фокс-Амфу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар.
 Фокс Тауншип — селище в окрузі Елк, штат Пенсільванія
 Фокс Тауншип — селище в окрузі Саллікан, штат Пенсильванія
 Фокс — переписна місцевість, штат Аляска

Інше 
 Фокс (мова) — одна з алгонкінських мов.
 FOX — телекомпанія в США
 16248 Фокс (16248 Fox) — астероїд головного поясу, відкритий 28 квітня 2000 року.

Див. також 
 20th Century Fox
 Операція «Ембер фокс»